Alphonse d'Orléans peut désigner :
 Alphonse d’Orléans (1886-1975), infant d'Espagne et cinquième duc de Galliera ;
 Alphonse d'Orléans (1968-),  de Galliera, propriétaire et président de l’écurie automobile espagnole Racing Engineering.